Vidaurreta är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Vidaurreta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vidaurreta är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Vidaurreta. Runt Vidaurreta är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km öster om Vidaurreta. Trakten runt Vidaurreta består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra